Ծ, ծ (ца, ) — чотирнадцята літера вірменської абетки.

В класичній вірменській мові позначає звук /ts'/. У східному діалекті — /ts'/, у західному — /dz'/.

Числове значення — 50.

В Юнікоді має такі коди: U+053E для Ծ , U+056E для ծ. В інших типах кодування відсутня.